Vadans kan syfta på:

 Vadans, Jura, fransk kommun i departementet Jura
 Vadans, Haute-Saône, fransk kommun i departementet Haute-Saône